Elena Berlato (1988-), coureuse cycliste italienne,
 Giacomo Berlato (1992-), coureur cycliste italien,
 Sergio Berlato (1959-), homme politique italien.

Patronyme italien